Différents souverains sont appelés Frédéric III :

Rois et empereurs 

Il y a deux Frédéric III de Habsbourg :
 Frédéric III le beau,  prétendant au trône impérial sous ce nom de Frédéric III et  brièvement  roi des Romains en 1326
 Frédéric III du Saint-Empire,  élu Roi des Romains en 1440 puis de 1452 à 1493 empereur romain germanique.
 Frédéric III d'Aragon (1272-1337), plus connu sous le nom de Frédéric II de Sicile
 Frédéric III (1341-1377), roi de Sicile de 1355 à 1377
 Frédéric III (1609-1670), roi de Danemark de 1648 à 1670
 Frédéric III (1831-1888), roi de Prusse et empereur allemand en 1888

Frédéric III est également le premier titre de celui qui deviendra Frédéric Ier (1657-1713), premier roi de Prusse de 1701 à 1713.

Autres souverains 

 Frédéric III de Bade (1327-1353), margrave de Bade de 1348 à 1353
 Frédéric III Guillaume Kettler (1692 - 1711), duc de Courlande de 1698 à 1711.
 Frédéric III de Montefeltro (1422-1482), duc d'Urbino de 1444 à 1482
 Frédéric III de Brunswick-Calenberg-Göttingen, duc de Brunswick-Lunebourg de 1473 à 1484
 Frédéric III de Saxe, dit Frédéric le Sage (1463-1525), duc de Saxe de 1486 à 1525
 Frédéric III du Palatinat, comte palatin du Rhin de 1559 à 1576
 Frédéric III de Moers comte de Moers de 1372 à 1418
 Frédéric III de Wied régnant du comté de Wied 

Homonymie